Tichý – czeskie nazwisko, 52 wśród mężczyzn (5783) i  kobiet (Tichá, 6054).

 Jana Tichá - astronom
 Jiří Tichý - piłkarz
 Miloš Tichý - astronom
 Miroslav Tichý - fotograf

Zobacz też 
 
 Tichy – nazwisko
 Cichy – nazwisko

Przypisy 

Czeskie nazwiska